SA-5 ist
 SA-5 (Apollo), ein Testflug im Apollo-Programm der NASA
 SA-5 Gammon, der NATO-Codename der sowjetischen Flugabwehrrakete S-200